O’Neill – miasto w Nebrasce
 O’Neill – irlandzki klan
 Baron O’Neill – brytyjski tytuł arystokratyczny w parostwie Zjednoczonego Królestwa
 O’Neill – irlandzkie nazwisko
 Michael O’Neill – północnoirlandzki piłkarz i trener piłkarski
 Ed O’Neill – amerykański aktor

Zobacz też 
 Tip O’Neill Award